Куп'янка — назва декількох топонімів:

Куп'янка — село у Богучарському районі Воронезької області

Куп'янка  — річка у Харківській області, притока Осколу